broadcast est un verbe anglais composé par broad (large) et cast (distribuer), signifiant "diffuser". Ce terme est essentiellement utilisé par les techniciens de télévision pour qualifier le niveau d'un équipement, d'un système de diffusion ou d'une source qui respectent les normes professionnelles (« qualité broadcast »).

Par extension, le nom commun broadcasting est employé dans plusieurs secteurs d'activité.
 Dans le domaine de la télévision et des télécommunications, broadcasting signifie télédiffusion ou radiodiffusion.
 Dans le domaine de l'informatique, le broadcasting désigne une méthode de transmission de données à l'ensemble des machines d'un réseau.
 Les intermittents du spectacle utilisent l'expression « être Broadcast » pour qualifier un travail soigné, propre, carré, relativement plat mais pas dénué d'une haute estime de soi.
En musique :
 Broadcast est un groupe de pop expérimentale britannique.
 Broadcast est un album de Cutting Crew (1986).

he:שיטות הפצה בתקשורת נתונים#Broadcast